NXT bezeichnet:

 Lego Mindstorms NXT, ein Spielzeug-Steuerungscomputer
 Nxt (Kryptowährung), eine Kryptowährung
 eine Lautsprecherart („NeXt Generation Transducer“), siehe Biegewellenwandler
 die Entwicklungsliga der Wrestling-Promotion WWE, siehe WWE NXT

Abkürzung